Халисидоты () — род бабочек из семейства Erebidae; представитель эндемичной для Америк трибы Phaegopterini (или подтрибы Phaegopterina). Изначально род включали в состав семейства медведицы, впоследствии вместе с ними был перенесён в семейство Erebidae. Распространены в Северной и Южной Америках.

Описание 
Бабочки преимущественно с яркой либо пёстрой окраской крыльев. Тело толстое, опушённое волосками. Глаза крупные, округлые. Усики короткие, у самцов гребенчатые. Глаза голые. Ноги относительно короткие. Бабочки ведут преимущественно ночной или сумеречный образ жизни.

Виды 
 Halysidota atra Druce, 1884 — Центральная Америка, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла
 Halysidota ata Watson, 1980 — Доминиканская республика, Пуэрто-Рико
 Halysidota anapheoides Rothschild, 1909 — Панама
 Halysidota brasiliensis Rothschild, 1909 — Бразилия (Сан-Паулу, Баия, Парана, Рио-де-Жанейро, Риу-Гранди-ду-Сул), Северная Аргентина
 Halysidota baritioides   — Бразилия
 Halysidota cinctipes Grote, 1865 — Центральная Америка
 Halysidota conflua Watson, 1980 — Перу
 Halysidota davisii H. Edwards, 1875 — Аризона, Юта, Нью-Мексико, Северо-Западный Техас
 Halysidota donahuei Watson, 1980 — Мексика
 Halysidota eudolobata Hampson, 1901 — Амазонка
 Halysidota elota (Möschler, 1886) — Ямайка
 Halysidota fuliginosa Rothschild, 1909 — Центральная Америка
 Halysidota fumosa Schaus, 1912 — Коста-Рика, Колумбия, Эквадор
 Halysidota grandis (Rothschild, 1909) — Коста-Рика, Перу, Эквадор
 Halysidota grata Walker, 1866 — Колумбия
 Halysidota harrisii Walsh, 1864 — Юго-восточная Канада, восток США (за искл. Флориды), Северо-восточная Мексика
 Halysidota humosa (Dognin, 1893) — Эквадор
 Halysidota interstriata (Hampson, 1901) — Бразилия
 Halysidota interlineata Walker, 1855 — Гватемала, Панама, Белиз, Колумбия, Венесуэла, Суринам, Французская Гвиана, Бразилия (Пара, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Санта-Катарина), Уругвай
 Halysidota instabilis Dyar, 1912 — Мексика
 Halysidota insularis Rothschild, 1909 — Наветренные острова
 Halysidota leda  — Наветренные острова
 H. l. leda (Druce, 1890) — Наветренные острова
 H. l. enricoi (Druce, 1890) — Наветренные острова
 Halysidota masoni (Schaus, 1895) — Мексика
 Halysidota melaleuca (Felder, 1874) — Колумбия
 Halysidota meridionalis Rothschild, 1909 — Канада, Восточные Соединённые Штаты, Мексика, Венесуэла
 Halysidota mexiconis Strand, 1919 — Мексика
 Halysidota nigrilinea Watson, 1980 — Аргентина (Сан-Сальвадор-де-Жужуй), Боливия
 Halysidota orientalis Rothschild, 1909 — Мексика, Гватемала, Коста-Рика, Панама, Антиллы, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Перу, Боливия, Бразилия (Пара), Чили, Французская Гвинея
 Halysidota pearsoni Watson, 1980 — Южная Бразилия (Санта-Катарина, Риу-Гранди-ду-Сул, Парана, Эспириту-Санту, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу), Парагвай
 Halysidota pectenella Watson, 1980 — Мексика, Гватемала, Сальвадор, Коста-Рика, Венесуэла, Эквадор, Французская Гвинея, Колумбия, Перу, Боливия, Бразилия
 Halysidota rhoda (Hampson, 1901) — Боливия
 Halysidota roseofasciata (Druce, 1906) — Перу
 Halysidota rusca (Schaus, 1896) — Южная Бразилия
 Halysidota ruscheweyhi Dyar, 1912 — Аргентина, Парагва
 Halysidota schausi Rothschild, 1909 — от Мексики до Коста-Рики, от Гватемалы до колумбии, Техас, Венесуэла, Эквадор, Перу
 Halysidota semibrunnea (Druce, 1906) — Перу
 Halysidota steinbachi Rothschild, 1909 — Аргентина, Боливия, Бразилия
 Halysidota striata Jones, 1980 — Бразилия
 Halysidota tessellaris (Smith, 1797) — Канада, Восточное США, Мексика, Венесуэла
 Halysidota torniplaga Reich, 1935 — Бразилия
 Halysidota triphylia (Druce, 1896) — Панама
 Halysidota tucumanicola Strand, 1919 — Аргентина
 Halysidota yapacaniae Watson, 1980 — Боливия

Примечания

Ссылки 
 Виды, Распространение на www.nic.funet.fi.

Медведицы